Маэл Котайд () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Маэл Котайд мак Маэл Умай — король Коннахта (600-е годы)
 Маэл Котайд мак Фогартайг — король Коннахта (упоминается в 818 году)